Le mot volubilis est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin ou féminin) d'un adjectif latin signifiant « qui tourne, qui s'enroule ».

Sciences et techniques

Biologie 
 Volubilis est le nom vernaculaire de plusieurs espèces de plantes dicotylédones, de la famille des Convolvulacées.
 Le mot volubilis est utilisé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces de plantes volubiles. Pour les espèces concernées, voir la liste générée automatiquement.

Géologie 
 Le travertin Volubilis est un travertin du Maroc.

Sciences humaines et sociales 
 Volubilis est une ville antique libyco-romaine située au Maroc.

Culture et société 
 Volubilis est un film sorti en 2017.
 Le Volubilis est un recueil de poésies de l'écrivain et poète français Louis Émié (1960).

Épithète spécifique